Broager (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Broager (parochie), parochie in Denemarken